

Geografia 
 Nouméa – endonimo di Numea, capoluogo amministrativo della Nuova Caledonia.

Zoologia 
 Noumea – genere di molluschi della famiglia Chromodorididae.
 Noumea – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae.